

Patronyme 

 Giuseppe Parini (1729-1799) est un poète italien
 Lorena Parini (née au ) est une politologue suisse
 Philippe Parini (né en 1952) est un haut fonctionnaire français

Toponyme 
 Bosisio Parini est une ville italienne de la province de Lecco